Чемпіонат Австрії 1999—2000 () — 89-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Перший титул чемпіона Австрії здобув Тіроль (Інсбрук).

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2000
Австрія
Австрія
1999 в австрійському спорті
2000 в австрійському спорті